

События 
 9 февраля — в Китае тайпины начали поход из Уханя на Нанкин.
 13 марта — Нью-йоркская газета «NY Lantern weekly» опубликовала, предположительно, первое изображение дядюшки Сэма.
 18 апреля — в Порт-о-Пренсе прошла коронация императора Гаити Фостена I и императрицы Аделины, повторяющая коронацию Наполеона I.
 30 июня — принят первый Конституционный Указ Новой Зеландии, давший возможность образования Парламента страны.
 23 августа — из Гринвичской обсерватории по телеграфу впервые переданы сигналы времени.
 24 сентября — Анри Жиффар совершил первый полёт на дирижабле.
 4 октября — в Кёльне начался процесс над 11 членами Союза коммунистов, обвинёнными в заговоре против Пруссии. 12 ноября 7 из обвиняемых приговорены к тюремному заключению.
 10 октября — Наполеон III сделал в Бордо своё знаменитое заявление — «Империя — это мир!».
 2 декабря — провозглашение Второй империи. Луи-Бонапарт провозгласил себя императором Наполеоном III. Установление бонапартистской диктатуры.

Без точных дат 
 Дж. Г. Стокс сформулировал правило Стокса.
 Впервые использовано число центиллион.

Наука

Театр

Литература

Железнодорожный транспорт

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1852 году
 12 января — Жозеф Жак Сезер Жоффр, французский военный деятель, маршал Франции (ум.1931)
 28 января — Леонид Вейнберг, историк-археолог.
 2 февраля — Габриелюс Ландсбергис-Жямкальнис, литовский драматург, театральный деятель, публицист (ум. 1916).
 3 февраля — Юхо Лаллукка, финский предприниматель и меценат.
 10 марта — Тадас Даугирдас, литовский художник, археолог, краевед (ум. 1919).
 4 мая — Алиса Плезенс Лидделл, (англ. Alice Pleasance Liddell; 4 мая 1852 — 15 ноября 1934) — прототип персонажа Алисы из книги «Алиса в стране чудес» (а также один из прототипов героини в книге «Алиса в Зазеркалье»).
 24 июня — Виктор Адлер, один из лидеров австрийской социал-демократии. В ноябре 1918 года короткое время был министром иностранных дел австрийского правительства (ум. 1918).
 25 июня — Антонио Гауди, испанский архитектор (ум. 1926).
 11 ноября — Франц Конрад фон Гётцендорф, австро-венгерский генерал-фельдмаршал, начальник генерального штаба австро-венгерских войск накануне и во время Первой мировой войны), военный теоретик (ум. 1925).
 19 декабря — Альберт Абрахам Майкельсон, американский физик, изобретатель интерферометра Майкельсона, лауреат Нобелевской премии по физике (1907).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1852 году
 6 января — Луи Брайль, французский тифлопедагог, разработавший шрифт Брайля.
 25 января — Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, русский мореплаватель, адмирал, один из первооткрывателей Антарктиды (род. 1778).
 4 марта — Николай Васильевич Гоголь, русский писатель (род. 1809).
 24 апреля — Василий Андреевич Жуковский, русский поэт, переводчик, критик, академик Петербургской Академии Наук.
 23 июня — Карл Павлович Брюллов, русский художник-живописец, монументалист, акварелист.
 5 июля — Михаил Николаевич Загоскин, русский писатель и драматург.
 14 августа — Свейнбъёрн Эгилссон, исландский богослов, педагог, переводчик и поэт, классик (род. 1791).
 14 сентября — Артур Уэлсли, герцог Веллингтон, британский фельдмаршал, участник Наполеоновских войн, командующий и победитель при Ватерлоо (род. 1769).
 5 ноября — Карлос Мария де Альвеар — Верховный правитель Объединённых провинций Ла-Платы в 1815 году.
 26 ноября — Павел Андреевич Федотов, русский художник (род. 1815).
 29 ноября — Ада Лавлейс, дочь Байрона, «первый программист».

См. также

Примечания